Os Sete Anões

Pessoas
 Dunga — treinador e ex-futebolista brasileiro
 Dunga (compositor) — compositor brasileiro de música popular
 Dunga (cantor) — cantor, compositor, escritor, locutor de rádio e apresentador de televisão brasileiro

Geografia 
Dunga Bunga — cidade do Paquistão
Rio Dunga — rio da Romênia 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos